Butleria är ett släkte av fjärilar. Butleria ingår i familjen tjockhuvuden. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tjockhuvuden
Butleria (Hesperiidae)